Нокаут гена () — это метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными определённые гены. Таким образом получают организм, «нокаутный» по неработающим генам. Нокаутные организмы помогают узнать функции генов, нуклеотидная последовательность которых известна (обратная генетика). Различия между нокаутным и нормальным организмом могут свидетельствовать о функции выключенного гена.

Метод введения генов knock-in имеет сходства с методом gene knockout, но в случае knock-in заданный ген не удаляется из организма, а заменяется другим.

Метод нокаута разработали в 80-х годах Марио Капекки, Оливер Смитис и Мартин Эванс, которые получили за свои работы Нобелевскую премию по физиологии и медицине в 2007 году.

См. также 
 Нокдаун гена
 Knock-in

Примечания 

Методы молекулярной биологии
Генетическая инженерия